Koerkino (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Koerkino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Koerkino (Krasnojarsk) - dorp in de Russische kraj Krasnojarsk
 Koerkino (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Koerkino (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Koerkino (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Koerkino (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Koerkino (Tatarije) - dorp in de Russische republiek Tatarije
 Koerkino (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver
 Koerkino (Toela) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Toela
 Koerkino (Majskoje selskoje poselenije) - dorp in de Russische oblast Vologda
 Koerkino (Novlenskoje selskoje poselenije) - dorp in de Russische oblast Vologda